Noda peut désigner :

Géographie

 Noda, ville de la préfecture de Chiba, au Japon
 Noda, village de la préfecture d'Iwate, au Japon

Personnages
Par ordre alphabétique du prénom
 Akemi Noda (1969-), footballeuse japonaise
 Hideki Noda (1969-), pilote automobile japonais
 Kogo Noda (1893-1968), scénariste japonais
 Nagi Noda (1973-2008), artiste et réalisatrice japonaise
 Ryō Noda (1948-), saxophoniste et compositeur japonais de musique contemporaine
 Seiko Noda (1960-), femme politique japonaise
 Yoshihiko Noda (1957-), homme politique japonais

Personnage de fiction 
 Satomi Noda, personnage féminin du roman, manga et film Battle Royale

Homonymie de patronyme